Акбашское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Акбашское сельское поселение — в Бугульминском районе Республики Татарстан.
 Акбашское сельское поселение — в Ютазинском районе Республики Татарстан.